Э́рхардт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эрхардт, Аннели (род. 1950) — восточногерманская легкоатлетка, барьеристка, чемпионка Олимпийских игр 1972 года.
 Эргардт, Борис Вениаминович (1891—1972) — советский гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР (1947).
 Эрхардт, Гейнц (1909—1979) — немецкий актёр-комик, музыкант и поэт.
 Эрхардт, Герман (1881—1971) — немецкий офицер, командир фрайкора.
 Эрхардт, Герман (1903—1958) — немецкий актёр.
 Эрхардт, Генрих (1840—1928) — немецкий изобретатель и предприниматель, «пушечный король» Германии.
 Эргардт, Карл Людвиг Адольф (1813—1898) — германский исторический живописец и портретист.
 Эрхардт, Марек (род. 1969) — немецкий актёр театра, кино и телевидения.
 Эргардт, Роберт Яковлевич (1874—1940) — предприниматель, член III Государственной думы от города Риги.
 Эргардт, Сигизмунд Юстус (1733—1793) — силезский историк церкви, автор ряда исследований.
 Эргардт, Фёдор Фёдорович (1811—1899) — доктор медицины, заслуженный профессор и декан медицинского факультета киевского Императорского университета святого Владимира, действительный статский советник.
 Эргардт, Франц (1864—?) — прусский философ, неокантианец, профессор философии в Ростокском университете.
 Эрхардт, Херберт (1930—2010) — немецкий футболист.

См. также 
 Эрхард
 Эрхарт

Примечания